Kudla ou Kudła est un nom propre notamment polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1962-), femme politique allemande ;
 Denis Kudla (1992-), joueur de tennis américain d’origine ukrainienne ;
 Denis Kudla (1994-), lutteur gréco-romain allemand ;
  (1926-2017), militaire polonais, clandestin anticommuniste d'après-guerre ;
  (1946-), boxeur polonais ;
  (1941-), joueur de bridge polonais, grand maître international ;
 Michał Kudła (né entre 1991 et 1997), céiste polonais ;
  (1950-), mathématicien américain ;
  (1959-), ingénieur allemand.

Patronyme polonais